Die Saison 1978/79 war die 36. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44. 

Der Absteiger der vorangegangenen Saison, Atlas Guadalajara, wurde durch den Aufsteiger CD Zacatepec ersetzt. Ebenfalls verabschieden musste sich, nach zehnjähriger Zugehörigkeit zur ersten Liga, der CF Laguna, dessen Lizenz an die neu hinzu gekommene Mannschaft des Club Deportivo Coyotes Neza veräußert wurde.

Wie bereits in der vorangegangenen Spielzeit praktiziert, wurde der Wettbewerb in 4 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften unterteilt. Dessen ungeachtet trat weiterhin jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Endrunde, die in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen wurde. Jede Mannschaft hatte dort insgesamt sechs Spiele (je ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen die anderen Teams derselben Gruppe) zu absolvieren und am Ende bestritten die beiden Gruppensieger die Finalpaarungen.

Absteiger in die zweite Liga war am Saisonende die punktschlechteste Mannschaft des CD Veracruz.

Kreuztabelle

Endrunde

Gruppe 1 
!!CAZ!!TOL!!AME!!POT

| class="hintergrundfarbe5" | || 1:0 || 2:1 || 2:1 
 || 0:1
| class="hintergrundfarbe5" | || 1:0 || 5:0 
 || 1:0 || 3:1
| class="hintergrundfarbe5" | || 0:1 
 || 2:2 || 0:2 || 1:2
| class="hintergrundfarbe5" | 
|}

Gruppe 2 
!!UNM!!UNL!!MTY!!ZAC

| class="hintergrundfarbe5" | || 3:0 || 2:2 || 1:0 
 || 2:0
| class="hintergrundfarbe5" | || 1:1 || 2:1 
 || 1:1 || 0:1
| class="hintergrundfarbe5" | || 2:1 
 || 1:2 || 1:1 || 2:2
| class="hintergrundfarbe5" | 
|}

Finale 

|}

Statistik

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1978/79 bei RSSSF.com

1978
Fußballsaison 1978/79